Wyllie est un patronyme porté notamment par :

 Alex Wyllie (né en 1944), ancien joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de Nouvelle-Zélande ;
 Douglas Wyllie (né  en 1963), ancien joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Écosse ;
 John Wyllie (1914-1997), romancier, scénariste et auteur canadien de roman policier ;
 Meg Wyllie (1917-2002), actrice américaine ;
 William Lionel Wyllie (1851-1931), peintre anglais.

Homonymie de patronyme